McCole ist der Familienname folgender Personen:

 Skye McCole Bartusiak (1992–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Stephen McCole, schottischer Schauspieler und Komiker